Die Liste der maltesischen Fußballnationalspieler führt alle Spieler auf, die laut Zählung des maltesischen Fußballverbandes (MFA) in einem A-Länderspiel der maltesischen Fußballnationalmannschaft eingesetzt wurden. Die Liste nennt die Lebensdaten der Spieler, die Anzahl der Länderspiele und -tore, die Daten des ersten und letzten Länderspieleinsatzes und die Vereinszugehörigkeiten zum Zeitpunkt der Länderspieleinsätze.

Legende 

 Name: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Spielers.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum des Spielers.
 Einsätze: Nennt die Anzahl der Einsätze in der Nationalmannschaft.
 Tore: Nennt die Anzahl der erzielten Tore in der Nationalmannschaft.
 Debüt: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein erstes A-Länderspiel absolvierte.
 Letztes Spiel: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein letztes A-Länderspiel absolvierte.
 Vereine: Nennt den/die Verein(e), bei dem der Spieler während seiner Länderspieleinsätze aktiv war.

Nationalspieler 
Stand: 12. Juni 2022 (inkl. dem Nations-League-Spiel gegen San Marino)

Weblinks 
 Nationalspielerübersicht auf der Seite des maltesischen Fußballverbandes MFA
 Nationalspielerübersicht auf eu-football.info

Maltesische Fußballnationalmannschaft
!
Malta